Citerior puede referirse a:
 Anterior en el espacio, aquende, lo situado de la parte de acá en relación con el que lo designa.
Hispania Citerior, una de las dos provincias romanas de Hispania surgidas de la primera división.
Hispania Citerior Tarraconensis
Galia Citerior o cisalpina
San Valentino in Abruzzo Citeriore

Su término opuesto es Ulterior.

Notas